Південна провінція - назва адміністративно-територіальних одиниць ряду держав:

 Південна провінція - провінція Замбії;
 Південна провінція - провінція Камеруна;
 Південна провінція - провінція Руанди;
 Південна провінція - провінція Сьєрра-Леоне;
 Південна провінція - провінція Шрі-Ланки.
 Південна провінція - провінція Гвінеї-Бісау.